

Geografia 
 Spagna
 Carcelén – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Isaac Carcelén – calciatore spagnolo, difensore
 Nixon Carcelén – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Patxi Bolaños Carcelén – ex calciatore spagnolo, difensore
 Roberto Carcelen – ex fondista peruviano